Cidade do Leste é um bairro não-oficial da Zona Leste de Manaus, pertencente ao bairro Gilberto Mestrinho.

Dados do Bairro 
 População: 6.088 moradores

Transportes 
Cidade do Leste é servido pela empresa de ônibus Global Green.

Ver também 
 Lista de bairros de Manaus

Zona Leste de Manaus